Jeffery může být:

 Jeffery (mixtape) – mixtape amerického rappera Young Thuga

křestní jméno
 Jeffery Deaver (* 1950) – americký autor detektivních románů

příjmení
 Michael Jeffery (1937–2020) – australský státník
 Sarah Jeffery (* 1996) – kanadská herečka, zpěvačka a tanečnice